Als BahnRadRoute werden drei Radfernwege bezeichnet:
 BahnRadRoute Teuto-Senne
 BahnRadRoute Weser-Lippe
 BahnRadRoute Hellweg-Weser